John Pickard (1824-1883) – uomo d'affari e politico canadese
John Pickard (1913-1993) – attore statunitense
John Pickard (n. 1977) – attore britannico